Film
 The Viking (1928), Amerikaanse 'stomme' film.
 The Viking (1931), Newfoundland/Amerikaanse avonturen film
 The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent, Amerikaanse B-film uit 1957
 The Vikings, Amerikaanse spektakelfilm uit 1958
 Erik the Viking, Brits/Zweeds film uit 1989